

Personen
 Grootvader (ook opa), een man die een kleindochter of kleinzoon heeft
 Dorus Rijkers of Opa, de geuzennaam Opa die hij kreeg en waarmee hij aangesproken werd

Politiek
 Onafhankelijke Partij Alkmaar, een lokale politieke partij in de gemeente Alkmaar
 Ouderen Politiek Actief, een politieke beweging in Nederland die in diverse gemeenten actief is in de lokale politiek

Cultuur
 Opa (Nederlandse stripreeks), een stripreeks uit het Nederlands weekblad Boerderij met het gelijknamige personage in de hoofdrol
 Opa (Carol Voges), strip van Carol Voges uit de jaren zestig over een grootvader en diens kleindochtertje
 Opa (Eddy Ryssack), strip van Eddy Ryssack over een bejaardentehuis
 Objectieve Proefajuinen Aalst of OPA, een vereniging die ijvert voor de instandhouding van de Aalsterse biercultuur

Muziek
 Opa (Marco Borsato), een lied van Marco Borsato
 Opa (Mega Mindy), een lied van Mega Mindy
 Opa (K3), een lied van K3

Diversen 
 Opa (achtbaan), voormalige achtbaan in Mt. Olympus Water & Theme Park
 Opa-Opa, fictief ruimteschip uit computerspel